Giovanni Serafini ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Serafini (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1637 und 1681
 Giovanni Serafini (Kardinal) (1786–1855), italienischer Kardinal